Труссанку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 33 км на південь від Ам'єна, 23 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 361,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Труссанкур на сайті французького Національного інституту географії
 Труссанкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Труссанкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Труссанкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Труссанкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза